Hans Georg Stehlin ist der Name folgender Personen:

* Hans Georg Stehlin (Politiker) (1760–1832), Schweizer Politiker
 Hans Georg Stehlin (Unternehmer) (1806–1871), Schweizer Unternehmer
 Hans Georg Stehlin (Paläontologe) (1870–1941), Schweizer Paläontologe